Численность населения Эстонии по состоянию на 1 января 2023 года по данным Департамента статистики составила . 

Численность населения Эстонии по состоянию на 1 января 2022 года составляла а, доля эстонцев (за вычетом лиц неустановленной национальности) — 69,06 % (); доля населения старше 65 лет в составе населения страны составляла 20,43 % населения (272 146 чел.), а доля населения младше 14 лет составляла 16,35 % (217 799 чел.); доля мужчин составляла 47,56 % (698 381 чел.), женщин — 52,44 % (633 415 чел.); в Таллине проживало 32,89 % (437 811 чел.) жителей страны.

Численность населения 
Переписи населения в Эстонии в XXI веке проводятся каждые 10 лет. Последняя перепись была проведена в 2021 году. Согласно ей, число жителей Эстонии на 31 декабря 2021 года составило а, доля эстонцев (за вычетом лиц неустановленной национальности) — 69,4 % (); доля мужчин составляла 47,6 %, женщин — 52,4 %; в Таллине проживало 32,9 % жителей страны. Численность населения Эстонии по данным Департамента статистики Эстонии по состоянию на 1 января 2022 года составляла , на 1 января 2022 года — . Со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году и к началу 2023 года число жителей страны сократилось на 13,4 %.

В общую численность населения не включаются пребывающие по визе долговременного жителя иностранные граждане (количество действующих виз достигает ), а также граждане иных государств Европейского cоюза, не оформившие документы для проживания в Эстонии, и нелегальные иммигранты. 

Согласно археологическим находкам, на территории современной Эстонии люди жили уже в каменном веке. По оценке историков, в начале XIII века население Эстонии достигало 100—150 тысяч человек, перед Ливонской войной (1550) — 250—280 тысяч. В 1620—1640 годах в результате войн и эпидемий численность населения сократилась до 70—100 тысяч, а к концу XVII века увеличилась примерно до 350 тысяч. К 1712 году после т. н. Великого голода (1696–1697), опустошительной эпидемии чумы (1710) и Северной войны население Эстонии вновь сократилось примерно до 150 тысяч человек. Проводившейся в 1782 году в России 4-й ревизией податного населения на территории Эстонии было взято на учёт 490 тысяч человек. Резкое увеличение населения Эстонии после Ливонской войны объясняется большой иммиграцией финнов, русских и латышей. Во второй половине XIX века происходило массовое переселение эстонского крестьянства в центральные губернии России. В 1897 году в Эстонии проживали 986 тысяч человек, 89,2 % из которых составляли эстонцы. На рубеже XIX—XX веков в результате эмиграции естественный прирост населения уменьшился на 25 %. 

Рост численности населения накануне Первой мировой войны происходил в основном за счёт притока извне в связи с быстрым развитием промышленности. В 1920-х годах в результате оптации в Эстонию переехало несколько тысяч человек из РСФСР. Перед Второй мировой войной из Эстонии в Германию выехали немцы (около 16 тысяч человек). В 1941—1943 годах страну покинуло большинство проживавших на западном побережье шведов. В период с 1941—1951 годы произошла серия массовых депортаций из Эстонской ССР (около ). После войны и до 1979 года население Эстонии постоянно увеличивалось (в основном за счёт иммиграции рабочей силы из других республик Советского Союза), затем до 1990 года население страны увеличивалось в основном за счёт естественного прироста.

До начала XXI века переписи населения Эстонии были проведены в 1881, 1897, 1922, 1934, 1941, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах (данные переписи 1881 года не включают в себя Нарву, Валга, поселение Кренгольма и Печорский уезд). 1 декабря 1941 года немецкими оккупационными властями была проведена регистрация населения, сходная по сути с переписью. В 1782–1858 годах в Эстляндии было проведено 7 подушных ревизий, которые можно считать предшественниками современных переписей.

Половая структура населения Эстонии по данным переписей населения, %:

* По данным регистрации населения

Плотность и размещение населения 

В начале 1978 года в Эстонской ССР на 1 км2 приходилось 32,3 человека (в СССР в целом — 10,8). В начале 1979 года в городах и городских посёлках проживало 79 % населения, на Таллин приходилось 43 % городского населения республики.  

По данным Департамента статистики Эстонии за 2022 год, плотность населения Эстонии составила 30,6 чел/км². Самая высокая плотность населения — в уезде Харьюмаа (северная часть Эстонии), она составила 142 чел/км², самая низкая — в уезде Хийумаа (8,2 чел/км²). 

Доля городского населения в 2021 году составила 69,3 %, в Таллине проживало 47,5 % городского населения страны (в 1922 году — 41,2 %, в 1959 году — 41,7 %, в 1979 году — 42 %).

По сравнению с переписью 1922 года, численность сельского населения в 1979 году сократилась на , т. е. на 40,0 %; с 1979 по 2021 год число сельских жителей уменьшилось еще на 11,1 % ().

Доля городского населения (вкл. городские посёлки) в общей численности населения Эстонии на начало года:

* В границах Эстонской ССР
** В границах соответствующего года

По данным регистрации населения 1 декабря 1941 года, проведённой немецкими оккупационными властями, доля городского населения составляла 30,3 %.

Основные демографические показатели

Рождаемость и смертность 

Рождения, смерти и бракосочетания регистрировались в приходах, начиная с XVII века. Естественный прирост, увеличившийся после отмены крепостного права, в начале XX века стал быстро снижаться. Сокращение естественного прироста в первой половине XX века было обусловлено преимущественно снижением рождаемости, послевоенное увеличение — снижением смертности, особенно детской. Если в 1922—1934 годах из каждой 1 тысячи родившихся в возрасте до одного года умирало 119 детей, то в конце 1970-х годов эта цифра снизилась до 16—18.

В 2010 году, впервые с 1990 года, в Эстонии был достигнут положительный коэффициент рождаемости и прирост населения. 

В Эстонии один из самых низких уровней детской и младенческой смертности в мире. По данным Всемирного банка по состоянию на 2020 год:  
 в Эстонии среди стран-членов ОЭСР второй (после Исландии) самый низкий коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет (на 1000 живорождённых) и третий (после Сан-Марино и Исландии) самый низкий в мире — 2,1;  
 в Эстонии один из самых низких в мире коэффициентов неонатальной младенческой смертности: 0,9 на 1000 живорождённых (четвёртое место после Японии, Сан-Марино и Сингапура); 
 Эстония занимала третье место (после Исландии и Сан-Марино) в мире по самому низкому коэффициенту младенческой смертности в возрасте до 1 года, на 1000 живорождённых — 1,7. 

Динамика уровня рождаемости и смертности по данным Департамента статистики Эстонии:

Браки и разводы 

* Коэффициент разводимости — отношение числа расторгнутых браков в периоде к средней численности населения в периоде. Выражается в промилле и показывает число разводов, приходящихся на 1000 человек населения.

Продолжительность жизни, возрастной состав и здоровье 
По данным Евростата, среди стран ЕС в Эстонии и Словении отмечен самый высокий рост продолжительности жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии на момент рождения, лет:

Средняя продолжительность жизни в 1932—1934 годах составляла 56 лет, в 1970—1971 годах — 70 лет, в 2008 году — 79,2 года у женщин и 68,6 лет — у мужчин.

Средняя продолжительность жизни растёт; население страны стареет, как и в целом в мире, и — особенно — в Европе.

В Эстонии женщины и мужчины имеют хорошее здоровье на протяжении значительно меньшего периода своей жизни, чем в среднем в Европе. По данным 2005 года, женщины в среднем здоровы до 52 лет (в среднем по ЕС — до 66 лет), мужчины — до 48 лет (в среднем по ЕС — до 65 лет), т. е. проблемы со здоровьем появляются у жителей Эстонии относительно рано.

По данным проведённого в 2006 году исследования здоровья, 41 % мужчин и 20 % женщин Эстонии ежедневно курили; время от времени курили около 7 % мужчин и женщин. В 2000-х годах смертность, обусловленная употреблением алкоголя, возросла среди мужчин трудоспособного возраста в 2 раза. По уровню смертности, связанной с алкоголем, Эстонию можно сравнить с Литвой, Шотландией, Восточной Германией, Северной Францией, Болгарией и Венгрией.

За период 1999—2017 годов  в Эстонии умерло более 4400 молодых людей, в т. ч. 3400 мужчин и 1000 женщин. За тот же период покончили самоубийством 724 молодых человека, в т. ч. 622 мужчин и 102 женщины. В целом, в течение указанного периода общее число смертей молодых людей и самоубийств среди них снижалось.

В 2016 году в относительной бедности проживал каждый шестой ребёнок (16,5 %), при этом в уезде Валгамаа их доля составляла 39,1 %, Пылвамаа — 30,3  % и Вырумаа — 29, 3 %.

Причины смертности 
Основные причины смертности в Эстонии, в % к общему числу смертей:

* Примечание: Новообразования (C00-D48).

Число самоубийств (X60-X84, Y87.0), человек:

Число самоубийств среди лиц в возрасте до 19 лет (включительно), человек:

Предварительные данные о смертности по причине COVID-19 (U07) (по данным Эстонского Института развития здоровья):

Число умерших от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией (B20-B24), чел.:

Миграция 
В послевоенное время в связи с созданием крупных промышленных производств и, в частности, предприятий союзного значения, в Эстонию переселялось на жительство большое число советских граждан из других республик СССР. В страну также вернулось большинство экспроприированных эстонцев. До 1990-х годов расчёт миграции населения Эстонии, а также внутренней миграции был неполным. Официальные данные дают лишь общую оценку интенсивности миграции.

В первой половине 1990-х годов иммиграция сменилась эмиграцией. В связи с уходом российской армии и упадком производства отрицательное сальдо миграции в 1990—1998 годах составило . Поскольку не все выехавшие из Эстонии до этого были официально зарегистрированы, фактическое число выехавших было намного больше. Многие молодые люди уехали на Запад учиться или работать. В июле 1990 года вступил в силу Закон об иммиграции, согласно которому иммиграция в Эстонию стала ограничиваться квотами. Первоначально квота была установлена ​​в размере 0,1 % постоянного населения; поправки к Закону об иностранцах, принятые в 1997 году, снизили годовой предел иммиграции до 0,05 % постоянного населения Эстонии. Иммиграционный лимит не распространяется на граждан Европейского Союза, США, Японии и некоторых других стран.

Миграция населения в 1959—2009 годах, чел.:

В XXI веке отрицательное сальдо миграции ( в 2000—2009 гг.) сохранялось до 2014 года включительно, но было ниже, чем в последнее десятилетие прошлого века. В период с 2015 по 2020 год основным источником прироста постоянного населения являлись поселившиеся в Эстонии граждане стран Европейского союза и вернувшиеся в Эстонию граждане Эстонии. Сальдо миграции было стабильно положительным и покрывало естественную убыль населения.

Миграция населения в 2015—2021 годах, чел.:

В 2016 году Департамент статистики Эстонии принял новую методологию подсчёта численности населения. В то время как в прошлом использовались только данные Регистра народонаселения, сейчас миграция измеряется с помощью индекса резидентства, который оценивает активность людей в регистрах и определяет, насколько вероятным было место жительства человека в Эстонии.

Пенсионный возраст и пенсионная система 

Пенсионный возраст в Эстонии постепенно увеличивается и к 2026 году составит 65 лет и для мужчин, и для женщин. Пенсионная система имеет трёхступенчатую основу.
Первая ступень, или государственная пенсия, — ею занимается Департамент социального страхования. Вторая ступень, или накопительная пенсия, — ею занимается Пенсионный центр. Изначально вторая пенсионная ступень была обязательной, после её реформы стала добровольной, a условия выплаты — более гибкими. Третья ступень, или дополнительная накопительная пенсия, является добровольной, ею занимаются страховые общества и банки.

Численность лиц в возрасте 65 лет и старше по данным переписей населения 2000, 2011 и 2021 годов:

Национальности и гражданство

Национальный состав в XIX веке 
В период Российской империи на территории современной Эстонии (Эстляндская губерния и северные уезды Лифляндской губернии), были проведены две переписи населения — в 1881 и 1897 годах.

Национальный состав Эстонии по данным переписи населения 1881 года:

Структура национального состава Эстонии (территория по переписи 1881 года), %:

Национальный состав в XX—XXI веках 
Динамика национального состава населения Эстонии в 1922—2021 годы:
																																				

					
Структура национального состава Эстонии по данным Департамента статистики Эстониипо состоянию на 1 января 2021 года и по данным переписи населения 2021 года:
		
	
																	
Этнические группы численностью менее 2 тысяч человек согласно переписям 2000, 2011 и 2021 годов:

По данным на 2005 год, опубликованным в «Белой книге», в течение трёх лет немецкой оккупации (1941—1944) были казнены и погибли в концентрационных лагерях 7798 граждан Эстонии, из них — 929 евреев и 243 цыгана.

Национальный состав регионов Эстонии по данным переписей населения

2000 год 																																																	
Национальный состав уездов Эстонии по данным переписи населения 2000 года:

2011 год 																																																	
Национальный состав уездов Эстонии по данным переписи населения 2011 года:

2021 год 
Национальный состав уездов Эстонии по данным переписи населения 2021 года:		
																																															
<small>

	
*в том числе:																																																	

</small>

 Гражданство 

В результате принятия Закона Эстонии о гражданстве, в 2000 году 12,4 % жителей Эстонии были лицами без гражданства. К 2022 году их доля уменьшилась до 5,0 %  (). 

По данным переписи населения Эстонии 2021 года, из  страны  были гражданами Эстонии,  — России,  — Украины, 5038 — Латвии, 4677 — Финляндии, 2707 — Белоруссии, 1871 — Литвы, 1796 — Германии, 1317 — Индии, 1300 — Франции, 1267 —  Италии, 1124 — Великобритании, 1094 — Нигерии, 894 —  Швеции, 855 — США, 789 — Испании, 725 — Турции, 711 — Румынии, 697 —  Азербайджана, 626 — Грузии, 600 — Польши, 565 — Пакистана, 530 человек — Ирана, 476 — Бангладеш, 448 — Бразилии, 423 — КНР, 400 — Молдовы, 347 — Нидерландов, 329 — Казахстана, 302 — Болгарии, 290 — Армении, 284 — Португалии, 267 — Норвегии, 261 — Венгрии, 249 — Египта, 230 — Бельгии, 213 — Дании, 212 — Греции, 212 — Японии, 207 — Израиля, 183 — Непала, 172 — Чехии, 171 — Ирландии, 163 —  Филиппин, 155 — Мексики, 153 — Камеруна, 149 — Сирии, 143 — Узбекистана, 136 — Таиланда, 131 — Австрии, 127 — Канады, 123 — Шри-Ланки, 122 — Австралии, 119 — Швейцарии, 114 — Словакии, 103 — Ганы, 92 — ЮАР, 85 — Колумбии, 80 — Индонезии, 79 — Хорватии, 73 — Республики Кореи, 72 — Кыргызстана, 71 — Афганистана, 68 —  Марокко, 65 — Сербии, 58 — Албании, 50 — Словении, 48 — Ирака, 46 — Вьетнама, 45 — Аргентины, 45 — Венесуэлы, 41 — Туниса, 39 — Кипра, 38 — Судана, 38 — Перу, 34 —  Коста-Рики, 32 — Иордании, 32 — Чили, 33 — Таджикистана, 30 — Мальты, 30 — Китайской Республики, 29 — Кении, 28 — Йемена, 27 — Эквадора, 26 — Исландии, 26 — Новой Зеландии, 25 — Алжира, 22 — Палестины, 20 — Северной Македонии, 20 — Малайзии, 18 — Ливана, 17 — Уганды, 17 — Сингапура, 17 — Гватемалы, 17 — Кубы, 16 — Косово, 13  —  Маврикия, 12 — Сьерра-Леоне, 11 — Эфиопии, 11 — ДРК, 10 — Эритреи, 10 — Танзании, 10 — Туркменистана, 9 — Зимбабве, 8 — Люксембурга, 8 — Камбоджи, 8 — Панамы, 7  — Монголии, 7 — Доминиканской Республики, 7 — Уругвая, 6 — Кот-д’Ивуара, 6 — Сальвадора, 6 — Гондураса, 6 — Сент-Китса и Невиса, 5 — Намибии, 5 — Бутана, 5 — Никарагуа, 4 — Боснии и Герцеговины, 4 — Черногории, 4 — Конго, 4 — Сенегала, 3 — Бенина, 3 — Гвинеи, 3 — Руанды, 3 — гражданами Боливии, 3 — Парагвая, 2 — Монако, 2 — Гамбии, 2 — Либерии, 2 — Того, 2 — Мьянмы, 2 — Антигуа и Барбуды, 2 — Ямайки, 2 — Сент-Люсии, 1 — Анголы, 1 — Габона, 1 — Ливии, 1 — Мадагаскара, 1 — Мали, 1 — Сейшельских Островов, 1 — Сомали, 1 — ОАЭ, 1 — Восточного Тимора, 1 — Кувейта, 1 — Мальдив, 1 — Фиджи, 1 — Вануату, 1 — Барбадоса, 1 — Гайаны, 1 — Суринама, 1 — Тринидада и Тобаго, гражданство 689 человек неизвестно.

Гражданство жителей Эстонии по данным Департамента статистики, в % к общей численности населения:

* — за искл. Германии, Латвии, Литвы и Финляндии

Гражданство жителей Эстонии по данным переписей населения 2000, 2011 и 2021 годов и данных Департамента статистики за 2021 год*:

 Расизм и ксенофобия 
Согласно опросу, проведённому в 2003 году центром исследований Евросоюза по расизму и ксенофобии, жители Эстонии являются одними из самых расистски настроенных среди стран ЕС. При этом с 11 апреля 2019 года мэром Таллина был избран Михаил Кылварт — русскоязычный, родившийся в Казахстане, по отцу — эстонец, по матери — кореец с китайскими корнями (переизбран также в 2021 году).

 Образование 
Население Эстонии по уровню образования по данным переписей 2000 и 2011 годов:

 Языки 

Государственным языком Эстонии является эстонский. В быту значительно используются русский, украинский, английский, финский, немецкий языки, а также выруский диалект.

Родной язык жителей Эстонии по данным переписей населения 2000, 2011 и 2021 годов:

 Эстонцы и эстонский язык 

Численность эстонцев в Эстонии, в т. ч. в Таллине, по данным Всесоюзных переписей населения СССР иДепартамента статистики Эстонии:

* Данные переписей населения.

Эстонцы Эстонии по уровню образования по данным переписей населения 2000 и 2011 годов,в % к общей численности жителей-эстонцев старше 10 лет:

Профессиональное / специальное образование эстонцев Эстонии по данным переписей населения 2010 года и 2011 годов:

Знание эстонцами Эстонии иностранных языков по данным переписей населения,в % к общей численности жителей-эстонцев, для которых эстонский язык является родным:

* Примечание: в т. ч. неприменимо  (дети в возрасте до 3-х лет)

По переписи населения 1970 года, 99,2 % эстонцев считали своим родным языком эстонский, по переписям 2000 и 2011 годов — соответственно 97,9 % и 97,4 %. В 1970 году 27,5 % эстонцев свободно владели также русским языком; эстонским языком свободно владели 12,6 % русских жителей.

Знание жителями Эстонии эстонcкого языка как иностранного по данным переписей населения:

Согласно переписи населения 2011 года, русским языком как иностранным владели 57,8 % эстонцев Эстонии.

 Русские и русскоязычное население 

Несмотря на социальные, экономические и политические изменения со времён СССР, по состоянию на 2022 год в Эстонии и соседней Латвии, русское меньшинство в процентном отношении, составляет самый большой процент населения среди всех стран мира. По данным переписи населения Эстонии 2021 года удельный вес русских жителей в Эстонии составил 23,67 % (315 252 человек). По данным переписи населения Эстонии 2021 года в стране русский язык является родным для 379 210 чел. (28,47 % населения Эстонии) и делятся на три группы: более 100 тысяч потомственных граждан Эстонии и граждане получившие гражданство в порядке натурализации, граждане России () и лица без гражданства (). Для лиц без гражданства установлен безвизовый режим в странах ЕС и России (в отличие от граждан Эстонии, которым требуется въездная виза для поездок в Российскую Федерацию), они имеют право голоса на местных выборах, но не на выборах в парламент или референдумах. В основном это люди, переселившиеся в Эстонию в период советской власти и их потомки.

В Причудском регионе (города Калласте и Муствеэ, волость Пейпсиээре) проживают также русские старообрядцы, переселившиеся на территорию Эстонии ещё в XVIII−XIX веках.

Число жителей Эстонии, получающих эстонское гражданство в порядке натурализации, колебавшееся с 1999 года в пределах от 3 до 5 тысяч в год и возросшее в 2004 и 2005 годах ( в 2005 году), в 2008 году резко пошло на убыль и составило . 

В 2017 году гражданство Эстонии получили 873 человека, из них 590 лиц ранее были лицами без гражданства. Начиная с восстановления независимости Эстонии к 2018 году эстонское гражданство получили или восстановили .

 Социальные проблемы русскоязычного населения 
Безработица среди русскоязычного населения выше, чем среди эстонцев. Одной из причин является то, что многие русские работали на крупных предприятиях союзного значения, которые из-за разрыва производственных связей безработица затронула в первую очередь.

Уровень безработицы среди эстонцев и русскоязычных в Эстонии, %:

 Интеграция или ассимиляция 
Правительство применило несколько государственных программ для интеграции неэстонцев в общество Эстонии. Ключевым элементом программ интеграции стало обучение неэстонцев эстонскому языку. В марте 1998 года было создано Целевое учреждение по интеграции неэстонцев. Существует система русскоязычного общего образования (детские сады, основные и средние школы). Принят закон о культурной автономии национального меньшинства, на практике применимый лишь к 47,43 % русскоязычной общины, поскольку под его действие подпадают только граждане Эстонской республики. В регистрации русской культурной автономии объединению лидера Русской партии Станиславу Черепанову в 2009 году было отказано.

Часть русской общины выступает против программы интеграции, видя в ней план ассимиляции русскоязычного населения. Некоторые политические партии и общественные организации русскоязычных недовольны тем, что гражданство Эстонии получили автоматически только те люди (любой национальности), родители которых были гражданами Эстонии до 1940 года. 

В настоящее время ходатайствовать о гражданстве Эстонии может лицо, которое:

 поселилось в Эстонии до 1 июля 1990 года, и имеет во время подачи ходатайства вид на жительство, или
 имеет в момент подачи ходатайства вид на жительство долговременного жителя либо постоянное право на жительство.

Если одно из этих условий выполнено, то желающий получить гражданство Эстонии должен:

 быть не моложе 15 лет;
 знать эстонский язык «на уровне, необходимом для повседневной жизни» (уровень знания языка устанавливается сдачей экзамена в Государственном экзаменационном и квалификационном центре);
 сдать экзамен на знание Конституции и Закона о гражданстве;
 прожить в Эстонии до подачи ходатайства на основании вида на жительство или права на жительство не менее 8 лет, из которых 5 последних лет — постоянно;
 доказать наличие легального постоянного дохода в течение последних 6 месяцев в сумме около 1000 эстонских крон в месяц на каждого члена семьи, включая иждивенцев;
 иметь зарегистрированное местожительство в Эстонии;
 доказать лояльность Эстонскому государству;
 принести клятву на верность ему.
Процедура ожидания решения о предоставлении или непредоставлении гражданства после выполнения всех этих требований занимает чуть больше года.

Несмотря на предоставленные возможности многие не пытаются приобрести гражданство. Например, родители около трёх тысяч детей младше 15 лет, которые имеют право подать ходатайство о получении для своих детей эстонского гражданства в упрощённом порядке, пока не воспользовались этой возможностью. Больше всего таких потенциальных граждан в Таллине и Ида-Вирумаа.

 Мнение международной общественности 
20 сентября 2007 председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рене ван дер Линден заявил после посещения Эстонии, что страна слишком медлит с принятием в своё гражданство проживающего в стране русскоязычного меньшинства. Также 28 сентября 2007 года ООН распространила заявление о своём предложении Эстонии сделать русский язык вторым государственным и учитывать интересы русскоязычных граждан.

Несмотря на то, что русский язык не признан официальным, он используется различными правительственными учреждениями Эстонии.

1 сентября 2007 года, впервые после восстановления Эстонией независимости в 1991 году, телеобращение главы государства к стране вещалось с субтитрами на русском языке.

 Религия 

Согласно результатам опроса  в 2005 году, 16 % жителей страны ответили, что «они верят в существование Бога», в то время как 54 % ответили, что «верят в то, что существуют некие высшие силы», и 26 % — что «они не верят в Бога или иные высшие силы». Это, если верить исследованию, делает эстонцев самой нерелигиозной нацией из 25 членов Европейского союза. Исследование, проведенное в 2006—2008 годах Институтом Гэллапа, показало, что 14 % эстонцев ответили положительно на вопрос: «Является ли религия важной частью Вашей ежедневной жизни?», что стало наименьшим показателем среди 143 стран, принявших участие в опросе.

Менее трети населения страны считают себя верующими, большинство из которых — лютеране, тогда как русское меньшинство относит себя к православию. Древние традиции равноденствий (например, ) поддерживаются с большим уважением. 

По данным переписей населения 2000 и 2011 годов, 29 % населения относят себя к одной из следующих религий:

Также в стране есть небольшие группы прочих протестантских деноминаций, иудеев и буддистов. В Эстонии официально зарегистрировано несколько эстонских языческих организаций (Маавалла Кода, Маауск, Таарауск), а также зарегистрирована одна русская языческая община в Тарту (Vene Rahvausu Kogudus Eestis).

В Советской Эстонии власти активно вмешивались в церковные дела, деятельность религиозных организаций была крайне ограничена, хотя в некоторых храмах, в том числе православных, совершались богослужения. Действовал основанный в 1898 году Пюхтицкий Успенский женский монастырь. С 1946 по 1982 годы была строго запрещена публикация и ввоз религиозной литературы.

В настоящее время никаких ограничений на религиозную деятельность не существует. Среди верующих преобладают лютеране и православные (в том числе эстонцы), есть также баптисты, методисты, адвентисты седьмого дня (Эстонская конференция Транс-Европейского дивизиона), католики, пятидесятники др. В 1993 году был принят специальный закон о деятельности церквей и приходов. В настоящее время на территории Эстонии зарегистрировано 8 церквей, 8 приходных союзов и 66 частных приходов. В 1993 году была восстановлена деятельность Эстонской православной церкви, которая с 1996 подчиняется Константинопольскому патриархату. Действует и Русская православная церковь, подчиняющаяся Московскому патриархату. Взаимоотношения двух православных церквей являются одной из причин, затрудняющих эстонско-российский политический диалог.

 Депортации 
Депортация народов — явление не только советской эпохи. Оно уходит своими корнями в древнюю Ассирию, когда большое число евреев было депортировано в Вавилонию.
 В письме российского императора Петра Первого Фёдору Апраксину упоминается тот факт, что в 1701—1702 годах из Ливонии было выслано  латышей и чухонцев (как тогда было принято называть эстонцев).  
 Согласно выводам финского историка Кари Таркиайнена (Kari Tarkiainen''), сделанным на основе сохранившихся церковных книг, в 1714–1721 годах из Финляндии в Россию было выдворено 4700 человек.
 Первые сталинские депортации из Эстонии были осуществлены в 1941 году. Весной—летом 1945 года высылке подверглись «враждебные элементы», в их числе — немцы, вернувшиеся после репатриации 1939—1940 годов в Эстонию и не сумевшие её покинуть к приходу Красной армии. Точное число высланных неизвестно, оценочно —  от 9 до 11 тысяч человек.
 В октябре-декабре 1945 года из Эстонии было депортировано 229 человек-«предателей родины».
 Согласно постановлению Совета министров СССР от 7 мая 1947 года, лицам финской национальности было запрещено проживать в Ленинграде и Ленинградской области. Это вызвало переселение финнов не только в другие регионы СССР, но и в Эстонию, откуда они, однако, были депортированы в последующие три года. Разрешение на возвращение в Эстонию большинству из них было предоставлено после 1956 года.
 В ходе самой крупнейшей депортации советского периода — мартовской депортации 1949 года, из Эстонии на восток ушло 19 эшелонов с людьми. Было выслано , из них 4566 мужчин, 9866 женщин и 6048 детей. В числе депортированных 2860 человек были лица в возрасте старше 70 лет.

Примечания

См. также 
 Эстонизация

Ссылки 
 Statistics Estonia: Statistical database ,  
 Основные данные переписей населения 1881, 1897, 1922, 1934, 1959, 1970, 1979 и 1989 годов. Eesti Statistikaamet 
 1959., 1970., 1979., 1989. aasta rahvaloenduse tulemuste kogumikud. Statistikaamet / Сборники по результатам переписей населения ЭССР 1959, 1970, 1979, 1989 годов. Центральное статистическое управление ЭССР , 
 Перепись в Эстонии принесла больше вопросов, чем ответов // Демоскоп Weekly
 Русские в ближнем зарубежье // Демоскоп Weekly
 Эстония испугана превращением украинцев в «таджиков» // Взгляд, 12 октября 2019